Saint-Senier kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Senier-de-Beuvron, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Senier-sous-Avranches, departementet Manche i regionen Normandie,